Menudo es una expresión que puede significar lo siguiente:

 Menudo fue un grupo musical integrado por adolescentes.
 Menudo es una comida típica de Andalucía, conocida por España como Callos a la andaluza o plato de callos con garbanzos.
 Menudo es una comida típica mexicana.
 Menudos o menudencias se llama a las vísceras del pollo, en algunos países de Hispanoamérica y regiones de España.
 Menudo, moneda de vellón del reino de Valencia del siglo XV.
También puede llamársele así a una acción realizada muy seguida o continuamente. En este caso se emplea el adverbio a menudo.